El Oro kan syfta på:

Geografi

Ecuador 

 El Oro (provins),

Mexiko 

 Santa María del Oro, Nayarit, 
 El Oro kommun, Durango, 
 Santa María del Oro, Durango, El Oro, 
 El Oro kommun, delstaten Mexiko, 
 El Oro de Hidalgo, kommunhuvudort, 

Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar